Martin Schmid kan syfta på bland andra:

* Martin Schmid (1694–1772), schweizisk missionär, musiker och arkitekt 
 Martin Schmid (1969–2002), schweizisk botaniker

Se även 
 Martin Schmidt